Óscar I (París, 4 de julio de 1799-Estocolmo, 8 de julio de 1859), nacido Joseph François Oscar Bernadotte, fue rey de Suecia y Noruega de 1844 a 1859.

Óscar promovió la prosperidad económica de sus dos reinos mejor que sus antecesores. Buscó la paz y las reformas sociales que permitieran avanzar hacia un estado de derecho y de mayores libertades y pretendió la integración política de los tres reinos nórdicos.

Infancia y juventud 
Óscar nació en la ciudad de París el 4 de julio de 1799. Era hijo del ministro de guerra francés Jean-Baptiste Jules Bernadotte y de Desideria Clary. Vivió su infancia parcialmente en París al lado de su madre, en el castillo de Mortefontaine de José Bonaparte, o en el castillo de los Bernadotte. En ese tiempo tuvo a su primer institutor, con el que comenzaría su educación francesa.

Poco después de que su padre fuera designado príncipe heredero de la corona sueca (el 21 de agosto de 1810), Óscar ocupó el tercer lugar en la línea sucesoria, tras ser reconocida la descendencia masculina de Bernadotte como heredera. En ese tiempo, Óscar viajó a Suecia y recibió el título de duque de Södermanland por parte del rey Carlos XIII. Dado su importante lugar en la línea sucesoria, Óscar aprendió rápidamente la lengua sueca, lo que le permitió desempeñar el puesto de intérprete de su padre. En 1812 fue nombrado teniente coronel en el ejército, en 1815 fue ascendido a coronel y en 1817 a general. Durante la década de 1810 aprendió el idioma noruego y se instruyó en las diversas áreas del conocimiento humano, como administración, derecho, ciencia y arte. También estudió alemán y la religión luterana, en la cual fue confirmado en 1815.

Príncipe heredero 

Cuando Jean-Baptiste Bernadotte se convirtió en rey (con el nombre de Carlos XIV Juan de Suecia) en 1818, Óscar fue elevado a príncipe heredero de Suecia y Noruega. En 1819 fue nombrado general en los ejércitos sueco y noruego, y recibió el mando de varios destacamentos de infantería, artillería y caballería. 

En 1822 se comprometió con Josefina de Leuchtenberg, la hija de Eugenio de Beauharnais, duque de Leuchtenberg, y nieta de la emperatriz Josefina. La boda se celebró en Estocolmo el 19 de junio de 1823.

Desde febrero de 1824, el príncipe ocupó brevemente el cargo de virrey de Noruega y junto con su esposa estableció su residencia en la ciudad de Kristiania. El 11 de octubre declinó el cargo y regresó a Estocolmo. Nuevamente sería virrey de 1833 a 1834, cuando participó en la refundación del parlamento noruego. Los años siguientes, cuando su padre se hallaba de visita en Noruega, Óscar se encargó por vez primera del gobierno. 

Fue director de la Real Academia Sueca de las Artes y de la Universidad de Lund en 1824. Cultivó también la litografía y la composición musical.
 
En 1840 publicó un escrito acerca del sistema penitenciario sueco, en donde expuso sus propuestas de reforma del mismo, impugnando la pena de muerte, la tortura y la deportación y favoreciendo la mejora de las condiciones carcelarias y de los derechos humanos en las prisiones. Su obra fue traducida a varios idiomas europeos y le mereció prestigio internacional.

Rey de Suecia y de Noruega 
Óscar tomó las riendas del gobierno el 8 de marzo de 1844 y fue coronado en Estocolmo el 28 de septiembre del mismo año (nunca fue coronado en Noruega). Desde un principio, su gobierno estuvo restringido por la pugna en el parlamento entre liberales y conservadores, así como por su consejo de ministros bastante plural y por su propia irresolución. El rey mostraba ciertas tendencias liberales moderadas, posición que resultó incómoda tanto para el ala conservadora como para la liberal, y abocó en el rechazo continuo a las propuestas enviadas por el monarca. La presión ejercida desde el parlamento fue fundamental para los constantes cambios en su consejo de ministros. Concedió especial interés a la política social y se pronunció en reiteradas ocasiones por reformar el sistema jurídico y penal sueco.

Entre las reformas que pudo llevar a cabo hubo algunas importantes destinadas a mejorar la economía del país, como fueron la simplificación fiscal y la legislación aduanera para el libre comercio. En el aspecto social logró la libertad de prensa -que fue aprovechada para criticar al rey-, el gravamen de las bebidas alcohólicas, el establecimiento de la mayoría de edad para las mujeres solteras a los 25 años, y mayor libertad religiosa.

Para calmar la inconformidad de los noruegos, estableció la igualdad de los dos reinos en el seno de la unión y dotó a ésta de un emblema que fue incorporado a la bandera de ambos reinos. Buscó sin éxito la integración social de los dos pueblos, lo que echó por tierra una asociación duradera en el futuro.

Política exterior 
Óscar simpatizó con el movimiento escandinavista surgido en los grupos estudiantiles de Copenhague a mitad del siglo XIX y tuvo varias reuniones con el rey de Dinamarca, Cristián VIII, que propiciaron el acercamiento entre ambos Estados. Cuando poco después de iniciado el reinado de Federico VII estalló la guerra de los ducados entre Dinamarca y la Confederación Germánica y Prusia, Óscar I decidió intervenir del lado danés y enviar tropas sueco-noruegas a Fionia y Jutlandia, y posteriormente al norte de Schleswig. Las tropas no tuvieron una participación bélica, sino más bien actuaron como un factor de presión política. La paz se firmó en 1852, manteniéndose la integridad del reino de Dinamarca.

Óscar terminó con la política obsequiosa de su padre hacia Rusia. Durante la guerra de Crimea, decidió declarar la neutralidad de Suecia-Noruega en diciembre de 1853. Sin embargo, fue presionado por Francia y Gran Bretaña en 1855 para participar en la coalición contra del zar. Óscar pretendía en las negociaciones con las potencias occidentales arrancar a Finlandia (perdida por Suecia) del dominio ruso. Pese a todo, Suecia-Noruega no pudo entrar en la guerra, pues el conflicto terminó poco después (abril de 1856). Óscar participó en las negociaciones de paz, pero solo pudo obtener la desmilitarización de las islas Åland y, en contraparte, la enemistad con Rusia.

En 1856, Óscar retomó su política escandinavista y entró en contacto, por medio de emisarios, con los daneses proclives a esta política, lo mismo que con Federico VII. Pero Francia y Gran Bretaña se pronunciaron en contra de una posible unión nórdica, y el rey danés finalmente desistió.

Últimos años 
La salud de Óscar I, siempre débil, comenzó a agravarse a principios de la década de 1850, y en 1857 empeoró drásticamente. Ante la imposibilidad de gobernar, su hijo Carlos fue nombrado regente por acuerdo del parlamento de ambos reinos el 25 de septiembre de ese mismo año. Después de una larga agonía, falleció en Estocolmo el 8 de julio de 1859. Sus restos mortales reposan en la Iglesia de Riddarholmen de esa ciudad.

Descendencia 
Casado con Josefina de Leuchtenberg en 1823, Óscar I tuvo también un romance extra matrimonial con la famosa actriz sueca Emilie Högqvist y otra relación con la aristócrata Jaquette Löwenhielm.

Hijos con Josefina de Leuchtenberg:
 Carlos (1826-1872), duque de Escania, rey de Suecia y Noruega de 1859 a 1872 como Carlos XV.
 Gustavo (1827-1852), duque de Uppland.
 Óscar (1829-1907), duque de Östergötland, rey de Suecia de 1872 a 1907 y de Noruega de 1872 a 1905 como Óscar II.
 Eugenia (1830-1889).
 Augusto (1831-1873), duque de Dalecarlia.

Hijos con Emilie Högqvist:
 Hjalmar Högqvist (1839-1874).
 Max Högqvist (1840-1872).

Hija con Jaquette Löwenhielm:
 Oscara.

Ancestros

Referencias 

Reyes de Suecia del siglo XIX
Reyes de Noruega del siglo XIX
Reyes de Suecia (casa de Bernadotte)
Grandes maestres de la Orden de los Serafines
Caballeros de la Orden de San Andrés
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Luteranos de Suecia
Masones de Suecia
Nacidos en París
Fallecidos en Estocolmo
Comandantes grandes cruces de la Orden de la Espada
Caballeros de la Orden de Carlos XIII
Reyes de Noruega (casa de Bernadotte)